Columbo er en amerikansk tv-serie i samlet 69 episoder med hovedparten produceret i 1970'erne. Serien består af afsluttede kriminalhistorier med den lurvede kriminaloverbetjent Columbo fra Los Angeles som detektiven, der opklarer mordhistorien. Opbygningen af episoderne afviger fra den, der kendes fra de fleste kriminalhistorier, idet seerne overværer mordet i episodens indledning. Dermed får man mere fokus på Columbos metode i arbejdet med at opklare forbrydelsen, mens man i andre kriminalhistorier søger at opklare gåden sammen med detektiven. Figuren Columbo er blevet spillet af flere skuespillere, men Peter Falk er blevet den i særklasse mest kendte og ham, der har optrådt i de officielle Columbo-episoder.

Serien blev overordentlig populær i mange lande, herunder Danmark, hvor serien i 1970'erne indgik i repertoiret for lørdagsunderholdningen i DR. Den er blevet genudsendt i nyere tid samtidig med, at episoderne, der blev lavet i 1980'erne og senere er blevet udsendt.

Figuren 

Columbo blev skabt af Richard Levinson og William Link, der selv har sagt, at han er opstået med inspiration fra figuren Porfiry Petrovitj i Fjodor Dostojevskijs Forbrydelse og straf samt G.K. Chestertons ydmyge præstedetektiv Father Brown.

Columbo optræder i tv-filmene som en sjusket klædt, tilsyneladende tungnem og indladende person. Han ynder at tage den ydmyge, lidt dumme rolle over for de mistænkte for at komme ind på livet af dem og gøre dem rolige, så han kan finde deres svage punkter. Den typiske måde for ham til at få oplysninger ud af involverede personer er ved at spørge naivt, omhyggeligt skrive ned i sin notesbog og netop, som den mistænkte tror, at han har sluppet for videre spørgsmål, at komme med den velkendte bemærkning: "Lige én ting til ...". Denne ekstra "ting", som han vil vide, handler næsten altid om mangel på sammenhæng i fakta, og gør derved en mistænkt usikker på ny.

De ydre kendetegn for Columbo er den krøllede frakke, en ofte slukket cigarstump og hans ældgamle Peugeot 403 Cabriolet, der ofte er problemer med. Blandt hans foretrukne emner, når han skal søge at komme ind på livet af mordmistænkte, er hans kone og hendes interesser. Hvis den mistænkte er en kendt person, søger han normalt at smigre vedkommende ved at omtale sin kones begejstring for vedkommende. Derudover er han glad for hunde og har selv en bassethund, kaldet Dog, som optræder i enkelte episoder.

Sæsoner 
Der er produceret 11 sæsoner af serien, som suppleres af en række specialafsnit. Herunder ses en oversigt over disse.

Afsnit

Gæstemedvirkende 
Seriens store popularitet i hjemlandet samt dens fokus på at tegne et detaljeret psykologisk portræt af især morderne gjorde den interessant for kendte skuespillere at medvirke i. En lang række store og halvstore stjerner har enten spillet morder eller mordoffer (i enkelte tilfælde begge – dog ikke i samme episode).

Følgende er et udsnit af de skuespillere, der har spillet morder:
 Anne Baxter
 Johnny Cash
 John Cassavetes
 Jack Cassidy
 Billy Connolly
 Faye Dunaway
 Dick Van Dyke
 Hector Elizondo
 José Ferrer
 George Hamilton
 Martin Landau
 Janet Leigh
 Roddy McDowall
 Patrick McGoohan
 Vera Miles
 Donald Pleasence
 William Shatner
 Rip Torn 
 George Wendt

Blandt mordofrene kan nævnes:
 Ida Lupino
 Sal Mineo
 Martin Sheen
 Mickey Spillane
 Dean Stockwell

Derudover har følgende medvirket i andre roller – alle i starten af karrieren:
 Kim Cattrall
 Jamie Lee Curtis
 Jeff Goldblum
 Valerie Harper
 Suzanne Pleshette
 Gena Rowlands

Følgende har haft roller i serien mod slutningen af karrieren:
 Don Ameche (Suitable for Framing )
 Kim Hunter
 Myrna Loy
 Leslie Nielsen
 Vincent Price
 Rod Steiger

Serien tiltrak også på instruktørsiden kendte navne:
 Jonathan Demme (Murder Under Glass)
 Peter Falk (Blueprint for Murder)
 Ben Gazzara (Troubled Waters og A Friend in Deed)
 Patrick McGoohan (Murder with Too Many Notes, Ashes to Ashes, Agenda for Murder, Last Salute to the Commodore, Identity Crisis, samt manuskript og produktion på Murder with Too Many Notes og Ashes to Ashes)
 Steven Spielberg (Murder by the Book)

Eksterne henvisninger 
 The Ultimative Columbo Site!
 

Amerikanske film fra 1968

Krimiserier fra USA
Amerikanske tv-serier fra 1970'erne
Amerikanske tv-serier fra 1980'erne
Amerikanske tv-serier fra 1990'erne
Amerikanske tv-serier fra 2000'erne
Tv-programmer fra NBC
Tv-programmer fra American Broadcasting Company